Уэйнсвилл () — название нескольких населённых пунктов в США.

Населённые пункты США 
  — деревня в Иллинойсе.
  — город в Миссури.
  — деревня в Огайо.
  — городок в Северной Каролине.

См. также 
 Уэйн